Малчовци — село в Болгарии:
 Малчовци — в Великотырновской области;
 Малчовци — в Габровской области.